Numele Gheorghe Duca aparține următoarelor persoane:

 Gheorghe Duca, domn al Moldovei (1665-1666, 1668-1672 și 1678-1683) și al Țării Românești (1674-1678);
 Gheorghe Duca (n. 1952), chimist moldovean, fost președinte al Academiei de Științe a Moldovei;
 Gheorghe Duca (1847–1899), reformator român al învățământului politehnic (1881), membru fondator al Societății Politehnice.
 Ion Gheorghe Duca, prim-ministru român (noiembrie-decembrie 1933)